Дуо́мо ():
 Дуомо — название кафедральных храмов в Италии.
 «Дуомо» — станция Миланского метрополитена.
 «» — станция Неаполитанского метрополитена.